Сегурилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 22 км². Население — 1263 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо де лас Маравильяс и святая дева де ла Соледад.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо